Кунгур — река в России, протекает по территории Кунгурского и Ординского районов Пермского края.

Длина реки составляет 40 км. Устье реки находится в 28 км по правому берегу реки Ирень в 15 км к югу от города Кунгур, который первоначально был основан к западу от устья реки, а после восстания башкир 1662 года был заново построен на новом месте.

Название связано с тюркским ункур или унгур (пещера, теснина, щель в скалах) или монгольским хунхэр (что так же значит пещера). От названия реки произошло название города Кунгур.

Основные притоки:
 левые: Опачевка, Кормиловка;
 правые: Ординка, Грязнуха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сылва от истока и до устья, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100812111100013538.

Примечания 

Притоки Ирени
Реки Кунгурского района
Реки Ординского района